Польские братья () — религиозное протестантское движение, начавшееся в 1570-х годах после раскола среди кальвинистов в Польше. Известны также как «польские ариане», в дореволюционной литературе на русском языке за наиболее радикальными течениями движения закрепился термин «полужидовствующие». Из среды польских братьев к концу XVI века выделилось социнианство.

История 
Польские братья были антитринитариями, отрицающими догмат Троицы и божественность Христа.

Вначале среди польских братьев имели влияние выходцы из простонародья: Симон Будный и Пётр из Гонёндза, соединявшие стремление к политической реформе (ликвидация крепостной зависимости и барщины, прекращение войн и всеобщее братство) с религиозным радикализмом.

Под влиянием Фауста Социна внутри польских братьев сформировалось рационалистическое направление арианства — так называемое социнианство.

В 1658 году по решению сейма Речи Посполитой все ариане были изгнаны из Польши.

См. также 
 Реформация в Польше
 Литовские братья — аналогичное движение на территории Великого княжества Литовского

Примечания

Литература 
  // Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия / под ред. Ф. В. Константинова. — 1960—1970.
Из Философской энциклопедии:
 Польские мыслители эпохи Возрождения. — М., 1960. — С. 129-92, 292—310.
 Кареев Н. Очерк истории реформационного движения и католической реакции в Польше. — М., 1886.
 Будрин Е. Анти-тринитарии шестнадцатого века. — Вып. 2. — Каз., 1886.
 Любович Н. История реформации в Польше. Кальвинисты и антитринитарии. — Варшава, 1883.
 Любович Н. Начало католической реакции и упадок реформации в Польше. — Варшава, 1890.
 Ogonowski Z. Racjonalizm w polskiej myśli ariańsklej i jego oddziaływanie na Zachodzie // Odrodzenie i reformacja w Polsce. — T. l. — Warsz., 1956.
 Сhmaj L. Bracia polscy, Ludzie, idee, wpływy. — Warsz., 1957.
 Сhmaj L. Literatura ariańska w Polsce XVI w. — Warsz., 1959.
 Сhmaj L. Studia nad arianizmem. — Warsz., 1959.
 Сhmaj L. Studia z dziejów ideologii religijnej XVI i XVII w. — Warsz., 1960 (Archiwum historii filozofii i myśli społecznej, t. 6).

Антитринитарии
Протестантизм в Польше